Die Football League Second Division 1910/11 war die 19. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 1. September 1910 und endete am 29. April 2011.

Zweitligameister wurde West Bromwich Albion und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Bolton Wanderers in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1911/12 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Bristol City und Nottingham Forest die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen musste Lincoln City Daneben bangten auch Gainsborough Trinity und der FC Barnsley um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1911/12 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Den Platz von Lincoln City nahm in der folgenden Spielzeit der Aufsteiger Grimsby Town ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1910-11 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1910/11
1910